Als Ablenkung bezeichnet man im Schach die Lenkung einer gegnerischen Figur (seltener Bauer) weg von einem Feld, wodurch der abgelenkte Stein seine ursprüngliche Funktion nicht mehr erfüllen kann. Eine Lenkung erfolgt durch Zwangsmittel wie Schachgebot oder Drohung. Der Begriff Ablenkung wird auch in der Weise interpretiert, dass man gegnerische Figuren durch Opfer von ihren Aufgaben ablenkt. Die Ablenkung von Schutzfiguren gehört zu den elementaren Motiven im Schachspiel. Weitere wichtige Grundmotive sind die Schwächung der Grundreihe, die Räumung, die Fesselung, die Hinlenkung, sowie der Doppelangriff. Die Taktik der Ablenkung ist auch bei Computerspielen gebräuchlich.

Vorwiegend ist das Ablenkungsmotiv im Mittelspiel zu finden. Hat eine Partei im Bauernendspiel einen entfernten Freibauern, so wird im geeigneten Moment die Drohung seiner Umwandlung zur Ablenkung des gegnerischen Königs vom Hauptkampfplatz eingesetzt. Der eigene König kann dann am anderen Flügel spielentscheidend Bauern schlagen, während der abgelenkte König zu spät kommt.

Besonders wirkungsvoll ist die Ablenkung von Figuren, die ein direktes Matt oder eine Mattkombination verhindern.

In den folgenden beiden Diagrammen 3 und 4 erreicht Weiß mittels Ablenkung Materialgewinn.

Der Schlüsselzug in der Studie von Paul Heuäcker ist ein typischer Ablenkungsversuch im Läuferendspiel.

Zum Abschluss noch ein besonders schönes Beispiel für eine Ablenkung: Helmut Pfleger stellt folgende Position vor: Schwarz zog zuletzt 1. … Sd5–e7  Damit gab Schwarz die Kontrolle über das Feld e7 auf, die zuvor von dem Springer von d5 aus über dieses Feld ausgeübt worden war. Stattdessen hätte z. B. 1. … Dc6–c1 mit einem Turm mehr klar gewonnen. Nach dem Partiezug aber spielte Weiß 2. Dh5–g6+  Schwarz kann zwar auf dreierlei Art nehmen, es folgt aber in jedem Fall im nächsten Zug entweder 3. Sf5–h6 matt oder 3. Sf5–e7 matt: Geschieht 2. … f7xg6 wird der Bauer abgelenkt, so dass der Turm nicht mehr das Feld h6 deckt. Geschieht aber 2. … Se7xg6, wird der Springer abgelenkt, ebenso mit der Folge, dass der Turm das Feld h6 nicht mehr deckt. Und geschieht schließlich 2. … Te6xg6, wird der Turm von der Deckung des Feldes e7 abgelenkt.

Einzelnachweise 

Schachmotiv